Il singolare del torneo di tennis Koser Jewelers Pro Circuit Tennis Challenge 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Madison Brengle che ha battuto in finale Olivia Rogowska 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Maryna Zanevs'ka (secondo turno)
 Virginie Razzano (primo turno)
 Ajla Tomljanović (quarti di finale)
 Johanna Konta (quarti di finale)

 Olivia Rogowska (finale)
 Chanel Simmonds (primo turno)
 Stephanie Foretz Gacon (primo turno)
 Tara Moore (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Koser Jewelers Pro Circuit Tennis Challenge 2013